

William 
William Anderson (1762-1829) – politico statunitense della Pennsylvania
William Anderson (1842-1900) – chirurgo e dermatologo britannico
 William Anderson – ciclista canadese
 William Anderson – collezionista britannico
 William Anderson – hockeista su ghiaccio britannico
 William A. Anderson – regista statunitense
 William John Anderson, detto Willie (n. 1947) – calciatore inglese
 William M. Anderson – montatore britannico
 William Robert Anderson – ufficiale della Marina statunitense
 William T. Anderson – criminale statunitense noto come Bloody Bill

Willie 
 Willie Anderson (1879-1910) – golfista britannico
 Willie Anderson (1955-) – rugbista a 15 irlandese
 Willie Anderson (1967-) – cestista statunitense
 Willie Anderson (1967-) – rugbista a 15 scozzese
 Willie Anderson (1975-) – giocatore statunitense di football americano